diversos príncipes da Casa de Valois:
Luís de Valois, Duque de Orleães (1372-1407) - irmão mais novo de Carlos VI de França;
Luís de Orleães (1462-1515) - neto do anterior, veio a ser rei como Luís XII de França;
Luís I de Orleães-Longueville (1480-1516) - duque de Longueville e governador da Provença;
Luís de Valois, Duque de Orleães (1549-1550) - filho do rei Henrique II.

diversos príncipes da Casa de Orleães:
Luís, Duque de Orleães (1703-1752) - Duque de Orleães, filho do Regente e avô de Filipe Igualdade;
Luís, Duque de Némours (1814-1896) - filho do rei Luís Filipe e trineto do anterior;
Luís de Orleães, Duque de Condé (1845-1866) – filho de Henrique de Orleães, Duque de Aumale.

Ver também
Casa de Orleães
Duque de Orleães

Desambiguação